Ел Гаритон има више значења:

 Ел Гаритон, Рамон Миранда (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Гаритон (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику